Pandosia è il nome di diverse città antiche:
Pandosia in Epiro (Tesprozia), nella Grecia nord-occidentale.
Pandosia Bruzia o della Calabria antica.
Pandosia (Lucania) nella Siritide, sul sito di Anglona presso Tursi (MT)